Audi Q5, een auto.
Nanchang Q-5, een straaljager.
Q5, een buslijn in New York